Hermacha bicolor is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Hermacha bicolor werd in 1897 beschreven door Pocock.

Nemesiidae